Золотницкая — украинская фамилия. 
Известные носители:
 Золотницкая, Елена Николаевна (род. 1961) — советский и американский художник
 Золотницкая, Розалия Львовна (1917—2006) — российский географ, историк географии (ослепла на 11-м году жизни).
 Золотницкая, Софья Яковлевна (1906—1968) — советский ботаник, профессор, заслуженный деятель науки Армянской ССР. См. также 
 Золотницкий